Hot Pot ist englisch und bedeutet wörtlich heißer Topf. Der Begriff kann folgende Bedeutungen haben:
 Feuertopf, ein ostasiatisches Gericht, das oft auch Hot Pot genannt wird
 Hot Pot (Thermalbad), eine isländische Variante des Thermalbads